FO steht für:

 Färöer, seit 1996 als Nationalitätszeichen und seit 1998 als Länderkürzel nach ISO 3166 (vorher FR), siehe Kfz-Kennzeichen (Färöer)
 Fernmeldeordnung, eine ehemalige Rechtsverordnung im Fernmelderecht der Deutschen Bundespost
 Fernsprechordnung, eine ehemalige Rechtsverordnung bei der Reichspost und der Deutschen Bundespost
 first officer; siehe Erster Offizier (Luftfahrt)
 first order logic, Prädikatenlogik (auch Quantorenlogiken), Familie logischer Systeme
 Force ouvrière, französischer Gewerkschaftsbund 
 Formatting Objects, meist im Zusammenhang XSL-FO verwendet
 „Französisch ohne“, Sexualpraktik (Fellatio ohne Kondom)
 Frauenorden, römisch-katholische Ordensgemeinschaften und Kongregationen für Frauen
 Freimaurerorden, Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland
 Fuck Off, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)
 Furka-Oberalp-Bahn, ehemalige, in die Matterhorn-Gotthard-Bahn integrierte Eisenbahngesellschaft in der Schweiz
 Fußboden-Oberkante, in Konstruktionszeichnungen als Bezugspunkt von Maßen
 Gabun nach dem ICAO-Code
 Offenbach (Main) Hauptbahnhof (DS100-Code)
 chemische Formel des Sauerstofffluorid-Radikals, siehe Sauerstofffluoride

FO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Forchheim
 Italien: Forli (auslaufend)

F/O steht als Abkürzung für:

 first officer, erster Offizier in der Luftfahrt, siehe Erster Offizier (Luftfahrt)
 Flashover, schlagartiger Übergang eines Schadenfeuers

Fo steht für:

 Fourier-Zahl (Fo, nach Jean Baptiste Joseph Fourier), eine dimensionslose Kennzahl für Probleme der instationären Wärmeleitung

Fo ist der Familienname von:

 Dario Fo (1926–2016), italienischer Schriftsteller, Nobelpreisträger und Theaterautor
 Jacopo Fo (* 1955), italienischer Schriftsteller, Schauspieler, Karikaturist und Regisseur

Fô steht für:

 Fô, Departement und dasselbige Gebiet umfassende Gemeinde in Burkina Faso

Fø steht für:

 Fø, von 1958 bis 1976 das Kfz-Kennzeichen der Färöer

fo steht für:

 färöische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-1

.fo steht für:

 .fo, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) der Färöer

Siehe auch:
 Faux

Abkürzung